Фокс Лејк има више значења:
 Фокс Лејк (Монтана)
 Фокс Лејк (Висконсин)
 Фокс Лејк (Илиноис)